Il doppio femminile del New South Wales Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Ann Henricksson e Christiane Jolissaint erano le detentrici del titolo, ma solo Henricksson ha partecipato in coppia con Gretchen Magers.

Henricksson e Magers hanno perso in semifinale contro Elizabeth Smylie e Wendy Turnbull.

Martina Navrátilová e Pam Shriver hanno battuto in finale 6–3, 6–3 la Smylie e la Turnbull.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Jana Novotná /  Helena Suková (quarti di finale)
n/a
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (quarti di finale)

 Katrina Adams /  Eva Pfaff (secondo turno) 
 Elizabeth Smylie /  Wendy Turnbull (finale) 
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (quarti di finale) 
 Terry Phelps /  Raffaella Reggi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

New South Wales Open 1989